Heteropogon (plant), plantengeslacht uit de grassenfamilie Poaceae
Heteropogon (vliegen), roofvliegengeslacht uit de familie Asilidae